Dominik Baldauf (ur. 23 kwietnia 1992 w Bregencji) – austriacki biegacz narciarski, zawodnik klubu SV Sulzberg-Vorarlberg.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 1 marca 2008 roku, podczas zawodów juniorskich we francuskim Bois-d’Amont, gdzie zajął 10. miejsce na dystansie 7,5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 4 marca 2012 roku w Lahti, w spricie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas Pucharu Świata w rosyjskim Rybińsku, gdzie w spricie stylem dowolnym zajął 26. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Baldauf nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Bibliografia

Przypisy 

Austriaccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Bregencji